Фейсоя может означать:

  — в древнегреческой мифологии одна из трёх нимф, воспитавших Зевса.
  — древний город в Аркадии, на склоне Ликеона.
  — село в общине Андрицена-Крестена в Греции.
  — род насекомых.